Antonio Rinaldi (1710-1794) – architetto italiano, operante nell'Impero russo
 Antonio Rinaldi (1816-1875) – pittore italo svizzero, attivo in Canton Ticino
 Antonio Rinaldi (1840-1898) – politico italiano
 Antonio Rinaldi (1914-1982) – poeta e giornalista italiano
 Antonio Maria Rinaldi (1955)  – politico italiano